

Persone 
 Aldobrandino da Polenta (...–1406) – nobile italiano
 Bannino da Polenta (...–1326) – nobile italiano
 Francesca da Polenta (1259/1260-1285) – figlia di Guido da Polenta, signore di Ravenna
 Guido da Polenta (1250-1310) – condottiero italiano
 Guido III da Polenta (...–1389) – nobile italiano
 Guido Novello da Polenta (1275-1333) – nobile e poeta italiano
 Lamberto I da Polenta (1275-1316) – condottiero italiano
 Lamberto II da Polenta (...–1347) – politico italiano
 Obizzo da Polenta (...–1431) – nobile e politico italiano
 Ostasio I da Polenta (...–1346) – nobile italiano
 Ostasio II da Polenta (...–1396) – condottiero e capitano di ventura italiano
 Ostasio III da Polenta (...–1447) – nobile italiano
 Pandolfo da Polenta (...–1347) – politico italiano
 Rinaldo da Polenta (...–1322) – arcivescovo cattolico italiano
 Samaritana da Polenta (...–1393) – nobile italiana

Pagine correlate 
 Bernardino da Polenta (disambigua)